Rimba Melintang (plaats), een plaats in Indonesië
Rimba Melintang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing